Bureau Veritas
 bakteryjne zapalenie pochwy
 Buena Vista
 BV - skrót niemieckiej organizacji turystycznej Beskidenverein
 BV - w Holandii skrót oznaczający "Sp. z o.o." (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) pochodzący od sformułowania "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"